Mes (voorwerp)
Manufacturing execution system
Gherardus Mes, componist uit de Nederlanden (16e eeuw)
 Hans Mes (1950), Nederlands beeldhouwer
 Mes (plaats), een plaats in de gemeente Postribë, district Shkodër, prefectuur Shkodër, Albanië

Zie ook
Messenblok